Flengi je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Vrsar, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 150 stanovnika te 47 obiteljskih kućanstava.

Šport 
Flengi su mjesto održavanja jedne etape Rallyja Poreč.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji